Osler bezeichnet:

 Osler (Saskatchewan), Kleinstadt (Town) in Saskatchewan, Kanada

Osler ist der Familienname folgender Personen: 
 Abraham Follett Osler (1808–1903), englischer Meteorologe 
 Bennie Osler (1910–1962), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Britton Bath Osler (1839–1901), kanadischer Jurist 
 Robert Osler-Toptani (1878–1953), österreichischer Offizier und Politiker (CSP)
 William Osler (1849–1919), kanadischer Mediziner 

Siehe auch:
 Morbus Osler, autosomal-dominant vererbte Erkrankung
 Osler-Knötchen, nach William Osler benannte hämorrhagische Effloreszenzen